Kabinett Gerard Batliner steht für folgende Regierungen des Fürstentums Liechtenstein:

 Kabinett Gerard Batliner I, 1962–1965
 Kabinett Gerard Batliner II, 1965–1969
 Kabinett Gerard Batliner III, 1969–1970